Otiorhynchus lederi — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 4,5—5,8 мм. В основном окрашен в красно-коричневый цвет. Переднеспинка сзади сильно перетянута, её основание не шире вершины. Надкрылья яйцевидные, с крупными округлыми беловатыми чешуйками, местами сгущенными в пятна, и тонкими, короткими торчащими щетинками.

Экология 
Обитает в лесах.

Примечания 

Скосари
Животные, описанные в 1876 году